Рейнджер (от  — «странник», «охотник», «лесник», «егерь», «конный полицейский»).

Фамилия 
 Рейнджер, Генри (1858—1916) — американский художник.
 Рейнджер, Найл (род. 1991) — английский футболист, нападающий клуба «Блэкпул».
 Рейнджер, Пол (род. 1984) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.

Техника 
 Рейнджер (программа) — серия непилотируемых космических миссий США по исследованию Луны.
 USS Ranger (CV-61) — американский авианосец.
 USS Ranger (CV-4) — американский авианосец.
 Рейнджер — пикап американской компании Форд.

Организации

Силовые 
 Рейнджеры Роджерса — роты вспомогательных войск британской армии, действовавшей в Северной Америке против французских колоний и их индейских союзников в годы последней франко-индейской войны.
 Рейнджеры Армии США:
 75-й полк рейнджеров — элитный полк лёгкой пехоты в составе армии США.
 Техасские рейнджеры — полицейское подразделение в штате Техас (США).
  — полицейское подразделение, существовавшее в Калифорнии в XIX веке (США).
 Аризонские рейнджеры — элитное конное подразделение по борьбе с преступностью, существовавшее в начале XX века на Территории Аризона (США).
 Королевские ирландские рейнджеры — пехотный полк Британской армии, существовавший с 1968 по 1992 годы.
  (, SFA) — специальное подразделение Сил обороны Ирландии.

Спортивные 
 «Рейнджерс» — шотландский футбольный клуб из города Глазго.
 «Рейнджерс» — чилийский футбольный клуб из города Талька.
 «Нью-Йорк Рейнджерс» — американский хоккейный клуб (НХЛ).
 «Сент-Эннс Рейнджерс» — футбольный клуб из Тринидада и Тобаго.
 «Стяуа Рейнджерс» — хоккейный клуб из города Бухарест.

Прочее 
 Космические Рейнджеры - серия игр студии Elemental Games (КР, КР2)
 Рейнджер — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.
 Рейнджеры — вымышленная военная организация в научно-фантастической вселенной «Вавилон-5».
 Могучие рейнджеры — супергерои из одноимённого американского телесериала.